Las siglas HB o Hb puede referirse a:

 Herri Batasuna, partido político español.
 Hoja bloque, forma de editar las piezas postales.
 Grado de dureza de un material, según el ensayo de dureza Brinell.
 Helbreath, juego de rol en línea.
 Hb, abreviatura de la hemoglobina.
 Hb, abreviatura de habitantes.
 HB, siglas de la cervecera Hofbräuhaus.
 HB, banda finlandesa de metal sinfónico.
 Hanna-Barbera, estudio de animación estadounidense.
 Hemangioblastoma, neoplasia del sistema nervioso central.
 HB, cadena de televisión.
 HB, marca de instrumentos musicales.
 Hill Brothers, marca inglesa de motocicletas.

Siglas